После годичной паузы братья Брайаны возвращают себе чемпионский титул.

Айсам-уль-Хак Куреши проиграл оба своих дебютных финала турнира Большого шлема.

Сеянные 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Третий раунд)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Второй раунд)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Четвертьфинал)
  Франтишек Чермак /  Михал Мертиньяк (Первый раунд)
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Первый раунд)
  Юлиан Ноул /  Энди Рам ''(Первый раунд)

<ol start="9">
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Четвертьфинал)
  Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Четвертьфинал)
  Жюльен Беннето /  Микаэль Льодра ''(Второй раунд, снятие с турнира)
  Марсель Гранольерс /  Томми Робредо ''(Полуфинал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу ''(Третий раунд)
  Симон Аспелин /  Пол Хенли ''(Четвертьфинал)
  Марди Фиш /  Марк Ноулз ''(Третий раунд)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Финал)
</ol>

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Бредли Клан /  Тим Смычек (Первый раунд)  Дэвид Мартин /  Дональд Янг (Первый раунд)  Райан Харрисон /  Роберт Кендрик (Второй раунд)  Робби Джинепри /  Райан Свитинг (Первый раунд)''

<ol start="5">
 Эндрю Кортни /  Михаэль Шабаз (Первый раунд)
 Брайан Баттистоун /  Райлер Дехарт (Первый раунд)
 Секу Бангура /  Натан Паша (Первый раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые